IV – czwarta studyjna płyta Godsmack. Została wydana 25 kwietnia 2006 roku. Album jest promowany singlem "Speak".

Lista utworów 
 "Livin' In Sin" – 4:39
 "Speak" – 3:57
 "The Enemy" – 4:07
 "Shine Down" – 5:01
 "Hollow" – 4:32
 "No Rest For The Wicked" – 4:37
 "Bleeding Me" – 3:37
 "Voodoo Too" – 5:26
 "Temptation" – 4:06
 "Mama" – 5:14
 "One Rainy Day" – 7:21
 "Safe And Sound (hidden track)" – 4:20
 "I Thought (bonus track)"

Przypisy 

Albumy Godsmacka
Albumy muzyczne wydane w roku 2006
Albumy Republic Records